Витязь — многозначный термин:

 Витязь — древнерусский воин, богатырь.

Фамилия 
 Витязь, Марк Маркович (1773—18??) — Георгиевский кавалер (№ 2334, 26 ноября 1811), полковник, брат Н. М. Витязя.
 Витязь, Николай Маркович (17??—1809) — герой русско-турецкой войны (1806—1812), кавалер ордена Святого Владимира (19 сентября 1809), майор.
 Витязь, Пётр Александрович (род. 1936) — белорусский учёный в области разработки новых материалов, технологий и машиностроения.

География 
 Витязь — село в Приморском крае.
 Витязь — бухта в Приморском крае.
 Витязь — скальник Олхинского плато.
 Витязь — морской пролив в Новогвинейском море между вулканическим островом Лонг Айленд и Новой Гвинеей.

Транспорт 
 ДТ-10 «Витязь», ДТ-30 «Витязь», ДТ-3ПБ — сочленённая гусеничная машина.
 «Витязь» — тепловоз 2ТЭ25А, выпускаемый БМЗ.
 «Витязь» — трёхсекционные трамвайные вагоны моделей 71-931 и 71-931М («Витязь-М», «Витязь—Ленинград»), разработанные ООО ПК «Транспортные системы» и выпускаемые на площадях Тверского вагоностроительного завода, а также на Невском заводе электрического транспорта.

Боевые корабли и суда 
 
 
 «Витязь» — недостроенный бронепалубный крейсер типа «Богатырь» (1901).

Спорт 
 «Витязь» — спортивное сооружение в городе Подольск, Московская область, Россия.
 «Витязь» — спортивное сооружение в Чехове.

Клубы 
 
 
 Витязь — клуб по американскому футболу из города Подольска. Основан в 2012 году.
 Витязь — клуб практической стрельбы из Ярославля.

Производство 
 «Витязь» — машиностроительная компания в Ишимбае (Башкортостан).
 «Витязь» — производитель бытовой техники в Белоруссии.
 «Витязь» — пивоваренная компания.
 «Витязь» — марка часов-будильников Ростовского часового завода.

Оружие и силовые структуры 
 «Витязь» — спецподразделение в составе МВД России.
 ПП-19-01 «Витязь» — модификация пистолета-пулемёта ПП-19.
 «Витязь» — бронежилет.
 «Витязь» — зенитно-ракетный комплекс средней дальности.
 «Витязь» им. Бекоева И. Ш. — группа охранных предприятий в городе Челябинске.

Другое 
 «Витязь» — еженедельный иллюстрированный журнал в Российской Империи.
 Витязь — сорт (марка) сырой нефти, добываемая на Сахалине.
 «Витязь» — микропроцессорная система управления, безопасности и технической диагностики для вагонов метрополитена.
 Витязь-Д — российский роботизированный глубоководный комплекс.

См. также 
 Витязь — титул, жалуемый кавалерам венгерского Ордена Витязя.
 Витязи — богатыри.
 Витязи (деревня) — деревня в Смоленской области, Россия.
 «Русские витязи» — группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России.
 «Золотой Витязь» — международный кинофестиваль.
 «Степные витязи» — монгольский исторический фильм 1945 года.
 
 
 
 
